«Сент-Трюйден» или «СТВВ» (правильная передача — «Синт-Трёйден»;  — «Королевское синт-трёйденское футбольное общество», сокр. K. Sint-Truidense VV ; ; STVV) — бельгийский футбольный клуб из одноименного города. Выступает в Про-лиге. Домашние матчи проводит на стадионе «Стайен», вмещающем 14 600 зрителей.

История 
Клуб создан в 1924 году, путём слияния двух клубов города Синт-Трёйден — ФК Юнион и ФК Голдстар. Цветами команды были выбраны синий и жёлтый, соответствующие цветам флага города. От этого происходит прозвище команды — «канарейки».

В 1951 клуб получил титул «королевского». В 1957 впервые вышел в высший дивизион чемпионата Бельгии. В 1959-66 команду тренировал Раймон Гуталс, впоследствии ставший главным тренером сборной Бельгии, а также выигравший с «Олимпиком» из Марселя первый розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА в 1993. Под его руководством клуб добился своего наивысшего достижения в чемпионате Бельгии, заняв второе место в сезоне 1965/66.

Достижения 
 Серебро чемпионата Бельгии: (1) 1965/66.
 Финалист Кубка Бельгии: (2) 1970/71, 2002/03.
 Обладатель Кубка бельгийской лиги: (1) 1997/98.
 Победитель турнира второго дивизиона чемпионата Бельгии: (4) 1987, 1994, 2009, 2015.
 В сезоне 1967/68 игрок «Сент-Трюйдена» Одилон Поллеунис стал обладателем «Золотой бутсы» как лучший игрок чемпионата Бельгии.
 В сезоне 1972/73 игрок «Сент-Трюйдена» Альфред Ридль стал одним из двух лучших бомбардиров чемпионата Бельгии.
 В сезоне 2009/2010 вратарь «Сент-Трюйдена» Симон Миньоле получил приз лучшему вратарю чемпионата Бельгии.

Участие в европейских кубках 
 Кубок Интертото 1999: дошел до третьего раунда.
 Кубок Интертото 2003: дошел до второго раунда.

Известные игроки 
 Марк Вильмотс, 1985-88 — 70 матчей и 28 голов за сборную Бельгии, главный тренер сборной Бельгии в 2012-16.
 Данни Боффен, 1985-87 и 2001-03 — 53 матча за сборную Бельгии.
 Младен Рудоня, 1998—2000 — 63 матча за сборную Словении.
 Симон Миньоле, 2006-10 — вратарь «Ливерпуля» с 2013 по 2019 гг., 21 матч за сборную Бельгии.
 Марио Канталуппи, 2008-09 — 234 матча за «Базель», 22 матча за сборную Швейцарии.
 Синдзи Кагава, 2022-23 — выступал за «Боруссию Дортмунд» и Манчестер Юнайтед, 97 матчей и 31 гол за сборную Японии.

Состав

Ссылки 
 

Футбольные клубы Бельгии
Синт-Трёйден